«Игро́к» () — американский художественный фильм в жанре «чёрной комедии», снятый в 1992 году режиссёром Робертом Олтменом. Экранизация одноимённого романа Майкла Толкина 1988 года.

Сценарий написал Майкл Толкин по мотивам собственного романа. Главные роли исполнили: Тим Роббинс, Грета Скакки, Фред Уорд, Вупи Голдберг, Питер Галлахер, Брайон Джеймс, Синтия Стивенсон.

В картине имеется множество отсылок на голливудские фильмы. Режиссёр Олтмен заявил, что этот фильм никого не оскорбляет и определил его жанр как «очень мягкую сатиру».

Сюжет 
Крупный чиновник на голливудской киностудии Гриффин Милл наделён правом решать, какой из предлагаемых сценариев запустить в производство. У него сотни врагов, потому что большинству проектов он вынужден говорить «нет». Его начинает запугивать некто, подбрасывая угрожающие записки. Гриффин нервничает и в приступе ярости совершает нелепейшее убийство безвинного драматурга. Он сходится с вдовой убитого, художницей-авангардисткой, и пытается решить две трудные задачки: избежать кары за преступление и сохранить руководящее кресло, зашатавшееся в результате студийных интриг.

Его работе начинает угрожать опасность, когда в студии начинает работать начинающий писатель — Ларри Леви. Милл также получал письма с угрозами, предположительно от сценариста, чьи работы он отверг — Дэвида Кахане. Подруга Кахане, Джун Гудмундсдоттир рассказывает Миллу, что Дэвид находится в театре в Пасадене. Милл находит Кахане и, притворившись заинтересованным, предлагает ему заключить контракт на его сценарий, надеясь, что это положит конец угрозам. Они идут бар, где Кахане напивается и отвергает предложение Милла; он называет Гриффина лжецом и продолжает подшучивать над его работой в студии. Милл выходит из себя и устраивает драку на парковке, а потом топит Дэвида в луже, обставляя всё, как несчастный случай.

На следующий день Милл опаздывает, столкнувшись с начальником службы безопасности — Уолтером Штакелем, тот рассказывает ему об убийстве и говорит, что полиция знает, что он был последним, кто видел Кахане живым. После Милл получает очередное письмо с угрозами, мужчина понимает, что убил не того человека.

Гриффин посещает похороны Кахане, где беседует с Джун. Детективы Эйвери и Делонгпре подозревают, что Милл виновен в убийстве. Милл получает еще одно письмо с предложением встретиться в баре отеля. Он приходит на встречу и ждет, но с ним вдруг заговаривают двое сценаристов: Том Оукли и Энди Сивелла и поскольку Милл не одинок, его преследователь не появляется. Возвратившись в свою машину, он получает письмо, в котором ему советуют заглянуть под плащ. Там он обнаруживает живую гремучую змею и в ужасе убивает ее своим зонтиком.

Милл рассказывает об этой ситуации Джун, и что этот опыт заставил его понять, что он испытывает к ней чувства. Опасаясь, что Ларри Леви продолжит посягать на его работу, Милл предлагает двум руководителям передать работу над сценарием одного фильма, убеждая Леви, что картина станет претендентом на Оскар. План Милла состоит в том, чтобы фильм Леви провалился в прокате, но в последний момент, Гриффин вмешивается, предложив некоторые изменения, чтобы спасти кассу фильма. После он убеждает Бонни уехать в Нью-Йорк и начать работать в студийном бизнесе.

В июне Гриффин отправляется на курорт в спа-центр «Desert Hot Springs». Там Милл и Джун занимаются любовью, мужчина признается ей в убийстве Кахане, а Джун отвечает, что всё равно любит его. Адвокат Милла сообщает ему, что руководитель студии Джоэл Левисон был уволен и что полиция Пасадены хочет, чтобы Милл участвовал в расследовании. Свидетель не смог опознать его.

Год спустя работники студии следят за фильмом Ларри Леви с новым напряженным голливудским финалом и знаменитыми актерами в главных ролях. План Милла по спасению фильма сработал, и он возглавляет студию. Гриффину звонит Леви и предлагает выслушать заявку от сценариста. Тот признаётся, что именно он был таинственным преследователем, а теперь предлагает идею для сюжета нового фильма: о руководителе студии, который убивает сценариста и избегает наказания. Под впечатлением, Гриффин соглашается, если будет гарантирован счастливый конец, в котором руководитель ведет счастливую совместную жизнь с вдовой сценариста.

В ролях 

 Тим Роббинс — Гриффин Милл
 Грета Скакки — Джун Гудмундсдоттир
 Фред Уорд — Уолтер Штукель
 Вупи Голдберг — детектив Сьюзен Эйвери
 Питер Галлахер — Ларри Леви
 Брайон Джеймс — Джоэль Левисон
 Синтия Стивенсон — Бонни Шероу
 Винсент Д’Онофрио — Дэвид Кахане
 Дин Стоквелл — Энди Сивелл
 Ричард Э. Грант — Том Окли
 Сидни Поллак — Дик Меллон
 Лайл Ловетт — детектив Пол ДеЛонгпре
 Дина Меррилл — Силия
 Джина Гершон — Уитни Герш
 Джереми Пивен — Стив Ривз
 Фелиция Фарр — в роли самой себя

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 98 %, основанный на 62 рецензиях критиков, со средним рейтингом 8.8 / 10. Критический консенсус сайта гласит: «Сдержанно циничный, не поддавшийся горечи, „Игрок“ — одна из величайших голливудских сатир всех времен — вершина творчества Олтмана».

На сайте Metacritic картина набрала 86 баллов из 100, основанная на 20 отзывах, что указывает на «всеобщее признание».

Роджер Эберт дал фильму четыре звезды из четырех и назвал его «умным и забавным фильмом. Он вышел в правильное время. После скандалов с сбережениями и займами, после Майкла Милкена, после ненужных налогов и украденных пенсий, вот фильм, который использует Голливуд, в качестве метафоры для алчности 1980-х. Этот фильм „Костер тщеславия“, который должен был быть».

Награды и номинации 
 1993 — три номинации на премию «Оскар»: лучший режиссёр (Роберт Олтмен), лучший адаптированный сценарий (Майкл Толкин), лучший монтаж (Джеральдин Перони)
 1993 — две премии «Золотой глобус»: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая мужская роль — комедия или мюзикл (Тим Роббинс), а также 2 номинации: лучший режиссёр (Роберт Олтмен), лучший сценарий (Майкл Толкин)
 1993 — две премии BAFTA: лучший режиссёр (Роберт Олтмен), лучший адаптированный сценарий (Майкл Толкин), а также 3 номинации: лучший фильм, лучшая мужская роль (Тим Роббинс), лучший монтаж (Джеральдин Перони)
 1993 — премия Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Майкл Толкин)
 1993 — премия Эдгара Аллана По за лучший фильм
 1993 — номинация на премию «Сезар» за лучший иностранный фильм
 1992 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США
 1992 — две премии Каннского кинофестиваля: лучший режиссёр (Роберт Олтмен), лучшая мужская роль (Тим Роббинс), а также номинация на Золотую пальмовую ветвь

Производство 
У Олтмана были проблемы с голливудской студийной системой в 1970-х годах. С фильмом «Игрок» режиссер вернулся к созданию картин в Голливуде. Это положило начало новому периоду кинопроизводства для Олтмана, который продолжил адаптацию новелл Рэймонда Карвера, «Short Cuts» (1993).

Олтмана хвалили за интимную сцену, в которой Тима Роббинса и Грету Скакчи снимали снизу вверх. Позже Скакчи утверждала, что режиссер хотел полностью обнаженную сцену, актриса категорически отказалась.

Примечания 

Фильмы США 1992 года
Фильмы-драмы США
Чёрные комедии США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы, спродюсированные Дэвидом Брауном